van een vliegtuig: cockpit
van een trein: (stuur)cabine
van een binnenschip: de plaats waarvandaan het schip wordt bestuurd. In de zeevaart wordt dit het stuurhuis genoemd, dat gewoonlijk op de brug zit.